Туровский городской Совет — городской Совет на территории Житковичского района Гомельской области Республики Беларусь.

Состав 
Туровский горсовет включает 2 населённых пункта:
 Кремное — деревня.
 Туров — город.

См. также 
 Житковичский район

Примечания

Ссылки 
 Житковичский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Житковичского района